Cartomancia — ofício praticado pelos cartomantes
A Cartomante — conto de Machado de Assis
A Cartomante (1974) — filme com Ítala Nandi e Maurício do Valle
A Cartomante (2004) — filme com Déborah Secco e Luigi Baricelli

Desambiguações de cinema